Беренгер I (д/н — бл. 924 або 946) — перший граф Ломме в 908—924/946 роках.

Ймовірно був родичем Унрошидів. У 908 році він отримав в управління графство Ломме, яке розташовувалося на території, яка згодом стане графством Намюр. Він кілька разів згадувався у 907—924 роках у «Анналах Флодоарда». 19 січня 916 року перебував на зборах франкської знаті в Герісталі під проводом короля Карла III.

У 924 році він напав на Гізельберта, герцога Лотарингії, за те, що той тримав у заручниках дітей його швагера Реньє II, графа Ено. В результаті було спустошено графство Ено.

Після цього Беренгер в історичних джерелах не згадувався. «Vita Gerardi abbatis Broniensis» вказує, що нащадки Беренгера продовжували володіти графством. У 946 році Намюром панував вже Роберт I, який можливо був сином чи онуком Беренгера.

Примітки

Джерела 
 Bon de Saint-Genois. Bérenger // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1868. — Vol. 2. — P. 174—175.
 Stasser Thierry. L'Épouse de Robert Ier de Namur : essai d'identification // Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval. — Oxford: Prosopographica et genealogica, 2000. — P. 113—115. — ISBN 1-900934-01-9.
графи Намюра